Restart, qui signifie « redémarrage » en anglais, peut faire référence à :
 « restart », synonyme de reboot, utilisé en informatique pour désigner le redémarrage d'une machine ou d'une application ;
 The Restarts, groupe de musique punk anglais fondé en 1995 ;
 Restart, groupe de teen pop brésilien fondé en 2008 ;
 Restart, premier album studio du groupe homonyme sorti en 2009 ;
 Restart - O Filme, film sur le groupe homonyme ;
 Restart, chanson de l'artiste américain Bilal.